Vladimir Grigorievitch Fedotov (en ), né le  à Moscou, est un footballeur soviétique. À partir de 1978, il se reconvertit dans une carrière d'entraîneur. Il est le fils du célèbre footballeur et hockeyeur Grigori Fedotov. Il meurt le  à l'âge de 66 ans.

Biographie

Statistiques

Statistiques de joueur

Statistiques d'entraîneur

Palmarès

Palmarès de joueur 
 CSKA Moscou
 Champion d'Union soviétique en 1970.

Palmarès d'entraîneur 
 SKA Rostov
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1981.

 Al Muharraq Club
 Champion de Bahreïn en 1992.
 Vainqueur de la Coupe de Bahreïn en 1993.

 Levski Sofia
 Champion de Bulgarie en 2000.
 Vainqueur de la Coupe de Bulgarie en 2000.

Liens externes

Notes et références 

Naissance à Moscou
Naissance en janvier 1943
Décès en mars 2009
Décès à Moscou
Décès à 66 ans
Footballeur international soviétique
Footballeur russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur russe de football
Entraîneur du SKA Rostov
Entraîneur du FK Presnia Moscou
Entraîneur de l'Alania Vladikavkaz
Entraîneur du FK Metallourg Lipetsk
Entraîneur du Sokol Saratov
Entraîneur du Tchernomorets Novorossiisk
Entraîneur du PFK Levski Sofia
Entraîneur de l'Arsenal Toula
Entraîneur du FK Spartak Moscou
Naissance en RSFS de Russie